Il doppio del torneo di tennis Setubal Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Steve DeVries e Richard Matuszewski che hanno battuto in finale David Felgate e Stephen Shaw 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell /  João Cunha e Silva (primo turno)
 Ronnie Båthman /  Rikard Bergh (primo turno)

 Brett Dickinson /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Steve DeVries /  Richard Matuszewski (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Setubal Challenger 1989